Лопухинка (Рудица) — река в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Общие сведения 
Длина реки — 16 км. Направление течения с юга на север. Относится к бассейну Балтийского моря.

Истоки реки находятся на территории регионального гидрологическо-геологического памятника природы Радоновые источники и озёра в деревне Лопухинка.

Притоки 
 Песчаный ручей (вытекающий из Лубенского болота)
 Река Рудица

Населённые пункты 
 Деревня Вяреполь (нежилая)
 Деревня Верхние Рудицы

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Реки бассейна Финского залива от северной границы бассейна реки Луги и до южной границы бассейна реки Невы. Относится к речному бассейну реки Нарва (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 01030000712102000025437.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Бассейн Ковашей
Реки Ломоносовского района (Ленинградская область)